Erik Pontoppidan – teologo, zoologo e vescovo luterano danese
 Clara Pontoppidan – attrice cinematografica e teatrale danese
 Henrik Pontoppidan – scrittore danese, Premio Nobel per la letteratura 1917